Seznam brigad z zaporedno številko 59.

Seznam 
 Pehotne
 59. brigada (Združeno kraljestvo)

 Logistične
 59. brigada za oskrbo s strelivom (ZDA)

Glej tudi